

Toponyme 

 Sternberg, une ville de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Allemagne, dans l'arrondissement de Ludwigslust-Parchim. 
 Sternberg est le nom allemand de la ville de Šternberk en Tchéquie, siège de la lignée homonyme des von Sternberg (en allemand) ou ze Šternberka (en tchèque) ;
 Böhmisch Sternberg est le nom allemand de la commune de Český Šternberk du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale, en Tchèquie.
 Château de Český Šternberk.
 Palais Sternberg à Prague.
 Sternberg in der Neumark, le nom allemand de la ville de Torzym, dans le powiat de Sulęcin appartenant à la voïvodie de Lubusz. 
 Sternberg, le nom allemand du village de Grzywna en Pologne, situé en Couïavie-Poméranie.
 Sternberg, le nom allemand du village de Stryjkowo en Pologne, situé dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.

Patronyme 
Le nom de Sternberg est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexander Sternberg (1973- ), acteur allemand.
 Brian Sternberg (1943- ), athlète américain spécialiste du saut à la perche. 
 Charles Hazelius Sternberg (1850-1943), paléontologue américain.
 Charles Mortram Sternberg (1885-1981), paléontologue américain.
 Fritz Sternberg (1895-1963), économiste marxiste allemand.
 George Miller Sternberg (1838-1915), bactériologiste américain.
 Jacob Sternberg (1890-1973), écrivain et poète yiddish.
 Jacques Sternberg (1923-2006), auteur belge francophone de romans et nouvelles touchant à la science-fiction et au fantastique.
 Josef von Sternberg (1894-1969), réalisateur d'origine autrichienne.
 Comte Kaspar Maria von Sternberg (1761-1838), naturaliste ancien-autrichien.
 László Sternberg (1905-1982), joueur de football et entraîneur hongrois.
 Lev Sternberg (1861-1927), révolutionnaire puis ethnographe ashkénaze d'Ukraine, puis soviétique.
 Robert Sternberg (1949- ), psychologue américain.
 Roman von Ungern-Sternberg (1886-1921), officier russe d'origine allemande de la Baltique.
 Shlomo Sternberg, mathématicien américain.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif